Карл Георг Бруниус (); 1793—1869) — шведский филолог, эстетик, архитектор и педагог.

Биография

Карл Георг Бруниус родился 23 марта 1793 года в Танумском приходе.

После получения образования работал в Лунде профессором греческого языка и издал несколько археологических исследований.

В то же время Бруниус был одним из талантливейших шведских архитекторов XIX века. С 1837 по 1859 год он был главным архитектором Кафедрального собора Лунда. Принял активное участие в реставрации замка Скархульт.

В 1858 году Карл Георг Бруниус оставил профессорскую деятельность и жил в городе Лунде, где и умер 12 ноября 1869 года.

Избранная библиография

 Nordiska fornlemningar. Stockholm, Haeggström. 1-2.. Stockholm. 1819-1823.
 Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Wermland och Westergötland år 1838.
 Skånes konsthistoria för medeltiden. Skånes historia och beskrifning. Lund: Gleerup. 1850. 
 Konstanteckningar under en resa år 1849 från Lund om Linköping och Strengnäs till Fahlun och åter om Uppsala, Stockholm och Vexiö. Lund: Gleerup. 1851.
 Nordens äldsta metropolitankyrka, eller, historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Lunds domkyrka (Omarb. och mycket tillökt uppl.). Lund: Gleerup. 1854. 
 Korta anteckningar på en genomresa af Blekinge till Kalmar 1854. 
 Christinehamns nya kyrka. Stockholm. 1860.
 Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857. Lund. 1860. 
 Berättelse om förbättringar å Lunds domkyrka under sistförflutna tre årtionden.. Stockholm. 1861. 
 Gotlands konsthistoria. Lund: Berlingska. 1864-1866. 
 Försök till förklaringar öfver hällristningar. Lund: Gleerup. 1868. 
 Erinran vid förslag till nytt vattentak å Lunds domkyrka. Lund: Gleerup. 1869.

Примечания

Литература 

 Rydbeck, Otto: «Brunius, Carl Georg», Svenskt biografiskt lexikon, 6 (1926), стр. 506-514.

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы XIX века
Архитекторы Швеции
Искусствоведы Швеции
Эстетики